Die Islamische Republik Pakistan ist nach der Verfassung von 1973 ein föderaler Staat. Das Land ist in vier Provinzen, ein Hauptstadtterritorium und zwei mehr oder weniger von der Bundesregierung verwaltete Gebiete gegliedert.

Die Provinzen, das Hauptstadtterritorium und die Gebiete 
Pakistan ist untergliedert in die vier Provinzen Belutschistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab und Sindh, das Hauptstadtterritorium Islamabad sowie das Sonderterritorium Gilgit-Baltistan und das teilautonome Gebiet Asad Jammu und Kaschmir. Jede Verwaltungseinheit ist in Distrikte untergliedert (insgesamt 119).

Bis 2018 gab es zusätzlich die Stammesgebiete unter Bundesverwaltung an der Grenze zu Afghanistan, die dann der Provinz Khyber Pakhtunkhwa zugeschlagen wurden.

Divisionen und Distrikte 
Bis August 2000 waren die vier Provinzen in 26 Divisionen unterteilt, gefolgt von den Distrikten als Verwaltungseinheit. Durch eine Verwaltungsreform unter Pervez Musharraf wurden die Divisionen abgeschafft und die Provinzen direkt in 124 Distrikte eingeteilt.
Die pakistanischen Distrikte bilden somit nunmehr die dritte Verwaltungsebene.

Überblick 

Die Distrikte sind in Tehsils unterteilt, die wiederum aus Dörfern oder Städten bestehen. Es gibt in Pakistan über 5.000 dieser untersten Verwaltungseinheiten. Seit 2001 werden die Dörfer und Städte von demokratisch gewählten Bürgerversammlungen verwaltet, denen ein Nazim (Bürgermeister) vorsteht. Frauen wird in den Bürgerversammlungen jeweils mindestens ein Drittel der Sitze zugesprochen.

Vor 2001 gab es insgesamt 106 Distrikte, die jedoch aufgrund der Verwaltungsreform auf 102 reduziert wurden. Dabei wurden die fünf Distrikte der Division Karatschi (Karachi Central, Karachi East, Karachi South, Karachi West und Malir) zum neuen Distrikt Karatschi zusammengefasst. Die Anzahl der Distrikte erhöhte sich jedoch bald darauf stetig durch die Einrichtung neuer Distrikte.
In Asad Kaschmir blieben die Divisionen als dritte Verwaltungsebene erhalten, die vierte Verwaltungsebene besteht aus acht Distrikten.

In Gilgit-Baltistan gibt es insgesamt sechs Distrikte, die sich zu drei Divisions gruppieren.

Hauptstadtterritorium Islamabad

Distrikte in Belutschistan 

Belutschistan ist in 34 Distrikte eingeteilt (Stand: 2020). Seit 1998 entstanden folgende neue Distrikte:
Washuk aus Teilen von Kharan (2005)
Sherani durch Abtrennung von Zhob (2006)
Harnai aus Teilen von Sibi (2007)
Lehri aus Teilen von Sibi und Kachhi (2013)
Sohbatpur aus Teilen von Jafarabad (2013)
Duki (2016)
Shaheed Sikandarabad aus Teilen von Kalat (2017)

Anmerkungen:

Distrikte in Khyber Pakhtunkhwa 

Khyber Pakhtunkhwa ist in 34 Distrikte eingeteilt (Stand: 2020).

Distrikte in Gilgit-Baltistan 
Gilgit-Baltistan ist in 6 Distrikte eingeteilt (Stand: 2010).

Distrikte in Asad Jammu und Kaschmir 
Asad Jammu und Kaschmir ist in 10 Distrikte eingeteilt (Stand: 2020).

Distrikte im Punjab 
Punjab ist in 36 Distrikte eingeteilt (Stand: 2020).

Distrikte in Sindh 

Der Sindh ist in 29 Distrikte unterteilt (Stand 2016). Seit der Volkszählung 1998 wurden folgende Distrikte neu gebildet:
Kashmore aus Teilen von Jacobabad (2004)
Jamshoro aus Teilen von Dadu (2004)
Matiari, Tando Allahyar und Tando Muhammad Khan aus Teilen von Hyderabad (2005)
Qambar Shahdadkot aus Teilen von Larkana (2005)
 Aufteilung des Distrikts Karatschi in die Distrikte Karatschi Ost, Karatschi West, Karatschi Zentrum, Karatschi Süd und Malir (2011)
 Abtrennung des Distrikts Korangi vom Distrikt Karatschi Ost (2013)
 Sujawal durch Abtrennung von Thatta (2013)

Anmerkungen:

Weblinks 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan (Stand 2010) (PDF)
Government of Balochistan
Government of Khyber Pakhtunkhwa
Government of the Punjab
Government of the Sindh
Government of the Islamabad Capital Territory
Government of the Federally Administered Tribal Areas
Government of Azad Jammu and Kashmir
Government of Gilgit-Baltistan

Einzelnachweise 

 
Pakistan